La Druga hrvatska nogometna liga 1998-1999, conosciuta anche come 2. HNL 1998-1999, è stata la ottava edizione della seconda divisione, la prima a girone unico, del campionato di calcio croato.

Il torneo è stato vinto dal  che si è garantino così la promozione in 1.HNL 1999-00 assieme al  (secondo classificato). Sei sono state le squadre retrocesse.

Il capocannoniere è stato Dubravko Zrilić () con 29 reti.

Avvenimenti
Delle 82 squadre della stagione precedente divise in 5 gironi, ne sono rimaste 15 (le prime 3 di ogni gruppo) più il , il cui status era "congelato" dal 1991 a causa della guerra, in un girone unico.

Successivamente alle 16 squadre previste ne vengono aggiunte altre 3 : ,  e .

La stagione successiva sarà a 18 squadre.

Cambio denominazione
  → 
 Solin Kaltenberg →

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promossa in 1.HNL 1999-2000.
      Retrocessa in 3.HNL 1999-2000.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate.

Risultati

Tabellone

Calendario

Classifica marcatori

Note

Voci correlate
Prva HNL 1998-1999
Treća HNL 1998-1999
Coppa di Croazia 1998-1999

Collegamenti esterni

1998
Calcio nel 1998
Calcio nel 1999